Schifferle ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schifferle (* 1945), römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Klaudia Schifferle (* 1955), schweizerische Malerin und Zeichnerin
 Mike Schifferle (* 1973), Schweizer Triathlet

Siehe auch:
 Schifferli